Mineral Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mineral Springs (Arkansas)
Warm Mineral Springs
Mineral Springs (North Carolina)